Marder kan syfta på:

Marder I – en tysk pansarvärnskanonvagn baserad på en fransk pansarbandvagn
Marder II – en tysk pansarvärnskanonvagn baserad på chassit till Panzer II
Marder III – en tysk pansarvärnskanonvagn baserad på chassit till en tjeckoslovakisk stridsvagn
 Marder (pansarskyttefordon) – ett västtyskt stridsfordon tyska Schützenpanzer Marder